Гари Беркович (; род. 26 мая 1935, Харьков) — советский и американский архитектор, автор около 200 проектов и построек зданий различного типа в СССР и Америке. Лауреат архитектурных конкурсов в СССР и США. Автор архитектурных публикаций и книг.

Биография 
Родился в еврейской семье. В 1953 году с отличием кончил Харьковский строительный техникум.

В 1964 году с отличием окончил Московский архитектурный институт. В 1973 году защитил диссертацию, посвящённую компьютеризации архитектурного проектирования («Проблемы оптимизации планировочных решений жилища»).

Работал в проектных организациях Харькова, Новосибирска и Москвы. В 1977 году иммигрировал в США. Работал в проектных бюро «Skidmore, Owings & Merrill» (у архитекторов Майрона Голдшмита () и Брюса Грэма ()), «Perkins&Will» и Обри Гринберга ().

Сыграл эпизодическую роль советского генерала в фильме «The Package» (1989). Получил диплом самого успешного иммигранта года (1985, Чикаго).

Избранные проекты и постройки 
 Серия типовых проектов железнодорожных станций. Москва, 1962. Совместно с архитектором Л. Полонской
 Общественный центр посёлка Терезе, СССР, 1973. Совместно с архитектором С. Чемерисом. Проект
 Прототип зданий для Юго-Восточной Сибири, СССР, 1970
 Типовой проект Дворца культуры с залом на 700 мест. Москва, СССР, 1974
 Речной вокзал. Томск, СССР, 1975. Проект
 Клуб досуга «Пик». Гонконг, 1983
 Высотное жилое здание (Концептуальный дизайн и технический проект). Чикаго, Иллинойс, США, 1987
 Таунхаусы. Чикаго, Иллинойс, США, 1986
 Односемейный жилой дом. Дирфилд, Иллинойс, США, 1988
 Односемейный жилой дом, Чикаго, Иллинойс, США, 1990
 Односемейный жилой дом, Хайлэнд-парк, Иллинойс, США, 1992
 Односемейный жилой дом, Вилмет, Иллинойс, США, 1994
 Ресторан. Гленко, Иллинойс, США, 1995. Премия за лучшую постройку года
 Жилой комплекс таунхаусов. Вилмет, Иллинойс, США, 1999. Совместно с архитектором М. Беркович
 Синагога Хабад. Найлс, Иллинойс, США, 2006. Проект

Избранные архитектурные конкурсы 
 Серия типовых проектов жилых домов для крестьян. Москва, СССР, 1967. Совместно с архитекторами Д. Радыгиным и А. Баталовым. Третья премия.
 Типовое здание студенческого общежития. Москва, СССР, 1967. Совместно с архитекторами Д. Радыгиным и А. Баталовым. Первая премия.
 Прототип 2-этажного жилого дома. Поощрительная премия. Москва. 1967 год (совместно с архитекторами Д. Радыгиным и А. Баталовым).
 Прототипное односемейное здание. Поощрительная премия. Москва. 1968 год.
 Таунхаус. Чикаго, Иллинойс, США, 1977.
 Таунхаус. Чикаго, Иллинойс, США, 1981. Совместно с архитектором М. Беркович. Финалистская премия.
 Клуб досуга «Пик». Гонконг, 1983. Автор, руководитель группы.

Избранные публикации

Книги 
 «SOM Housing Guidelines» («Основные положения проектирования жилища в SOM»), США, 1982.
 «Капитализм. Это просто», СССР, 1991.
 «Подопытные». — М.: Фонд Сергея Дубова, 2006. — 408 с. — ISBN 978-5-94177-015-1
 «Watching Communism Fail» («Наблюдая провал коммунизма»), США, 2009..
 Г. Беркович, Л. Нецветаев. Зодчий Дмитрий Радыгин. — Ульяновск: УлГТУ, 2017. — 125 с. — ISBN 978-5-9795-1751-3.
 Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Weimar und Rostock: Grünberg Verlag. Volume 1. Late Imperial Russia: 1891—1917. 2021 .
 Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. Volume 2. Soviet Avant-garde: 1917—1933. 2021 .
 Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. Volume 3. Socialist Realism: 1933—1955. 2022 .
 Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. Volume 4. Modernized Socialist Realism: 1955—1991. 2022 .

Статьи 
 «Encountering the Constructivists» («Сталкиваясь с конструктивистами»). Inland Architect, 1981, № 10
 «The Russian Experience: Architecture and Energy» («Русский опыт: архитектура и энергия»). Inland Architect, 1981, № 9.
 «Scaling the Hong Kong Peak» («Взвешивая Пик Гонконга»). Inland Architect, 1984, № 12.
 «The Graduate»
 Беркович Г. А. Архитектор-ученый: штрихи к портрету Александра Рябушина // Современная архитектура мира. Вып. 3. Отв. ред. Н. А. Коновалова. — М.; СПб.: Нестор-История, 2013. — С. 19-23. — ISBN 978-5-4469-0102-9.
 Modernized Socialist Realism in Soviet Architecture (1955—1991) (Модернизированный социалистический реализм: 1955—1991). 2019. https://www.academia.edu/41858215/Modernized_Socialist_Realism_in_Soviet_Architecture_1955_1991_
 Dom-Kommuna as Realization of Communist Beliefs in 1920’s Soviet Union (Дом-Коммуна как реализация веры в коммунизм в 1920-х в Советском Союзе). 2018. https://www.academia.edu/42016381/Dom_Kommuna_as_Realization_of_Communist_Beliefs_in_1920s_Soviet_Union

Рецензирование 
 .

Изобретения 
 «Сборное здание башенного типа». Патент СССР № 279001, 1967.

Галерея

Примечания

Литература 
 Жилищное строительство. 1970, № 12;
 Архитектура. Журнал. София, Болгария. 1972, № 9;
 Жилищное строительство. 1973, № 9;
 Архитектура СССР. 1974, № 2
 Щербаченко, М. Между свободой и стандартом // Архитектура, строительство, дизайн. — 1994.— № 1. — С. 57—61.
 
 Некрасов А., Щеглов А. МАРХИ. XX век. — М. ИД «Салон-Пресс», 2006. Том III, с. 262,263,366. .
 Некрасов А., Щеглов А. МАРХИ. XX век. — М. ИД «Салон-Пресс», 2006. Том V, с. 235,236,237,394. .

Ссылки 
 Гари Беркович
 Гари Беркович 
 Berkovich, Gary 1935- OCLC Online Computer Library Center, Inc.

Выпускники вузов Москвы
Выпускники МАРХИ
Архитекторы СССР
Архитекторы Украины
Архитекторы США
Архитекторы Москвы
Архитекторы Томска
Иммигрировавшие в США из СССР
Архитекторы Чикаго